Entenbach ist ein Gewässername:

 Entenbach (Ahne), linker Zufluss der Ahne vor Obervellmar, Gemeinde Vellmar, Landkreis Kassel, Hessen
 Entenbach (Auer Mühlbach), stillgelegter Nebenarm des Auer Mühlbachs, München, Bayern
 Entenbach (Braunlauf), linker Zufluss des Braunlaufs, Provinz Lüttich
 Entenbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Pfohren, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Entenbach (Englischer Garten), Verbindung vom Schwabinger Bach zum Oberstjägermeisterbach im Englischen Garten, München, Bayern
 Entenbach (Fornsbach), rechter Zufluss des Fornsbachs bei Hinterbüchelberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Entenbach (Hachinger Bach), rechter Zufluss des Hachinger Bachs in Taufkirchen, Landkreis München, Bayern
 Entenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Neidenfels, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Entenbach (Kreuzbach), rechter Zufluss des hier noch Grenzbach genannten Kreuzbachs in Mönsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Entenbach (Maubach), rechter Zufluss des Maubachs in Maubach, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Entenbach (Mittlere Ebrach), Zufluss der Mittleren Ebrach oder Mittelebrach nach Eberau, Gemeinde Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Entenbach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz vor Schaftnach, kreisfreie Stadt Schwabach, Mittelfranken, Bayern
 Entenbach (Reschenbach), linker Zufluss des Reschenbach nach Waldschwaige, Gemeinde Karlsfeld, Landkreis Dachau, Bayern
 Entenbach (Rotenbach), rechter Zufluss des Rotenbachs in Rotenbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Entenbach (Seltenbach), linker Zufluss des Seltenbachs nach Ergenzingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Entenbach (Sulz), linker Zufluss des längeren oberen Fragments der Sulz (zum Main-Donau-Kanal) bis nach der Gemeindegrenze von Mühlhausen zur Stadt Berching, beide Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Entenbach (Ziegelbach), rechter Zufluss des Ziegelbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Forstbachs, zur Zaber) in Haberschlacht, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Entenbach (Zipfelbach), rechter Zufluss des Zipfelbachs vor Schwaikheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Entenbach, anderer Name für Büdesheimer Graben, rechter Nebenfluss der Nahe im Binger Ortsteil Büdesheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Entengraben
 Enterbach